Онья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мериндадес. Занимает площадь 143 км². Население — 1224 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 61 км.

Покровителем города считается С. Виторес.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Asociación de Estudios Onienses 
 Ayuntamiento de Oña 

Муниципалитеты Бургоса